Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 23 по 31 марта 2018 года в городе Лейквилл (штат Миннесота). Чемпионат проводился в 44-й раз, в 11-й раз в штате Миннесота и впервые в Лейквилле.

Победитель чемпионата получал право выступать как смешанная сборная команда США на .

В чемпионате принимало участие 10 команд (состоящих из двух мужчин и двух женщин; микст; ).

Чемпионом стала команда, представляющая штат Северная Дакота (скип Evan Workin, ставший чемпионом впервые; команда из штата Миннесота стала чемпионом в 5-й раз), выигравшая в финале у команды, представляющей штат Вашингтон (скип Fred Maxie). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая штат Мичиган (скип Sean Murray).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе сначала в полуфиналах, а затем победители полуфиналов встречаются в финале, проигравшие в полуфиналах — в матче за 3-е место.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
Команды на 1—2, 5—7 и 8—9 местах при равном общем количестве побед ранжированы по количеству побед в матчах между ними

Плей-офф 

Время начала матчей указано по UTC−6:00

Полуфиналы. 30 марта, 19:00

Матч за 3-е место. 31 марта, 13:00

Финал. 31 марта, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2018
 Чемпионат США по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в США в 2018 году
Чемпионаты США по кёрлингу среди смешанных команд
Спортивные соревнования в Миннесоте
Март 2018 года